Николай Пеньков:
 Пеньков, Николай Васильевич (1937—2009) — советский и российский актёр, режиссёр.
 Пеньков, Николай Георгиевич (1934—2020) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР (1987).